Wahlbezirk Österreich ob der Enns steht für folgende Wahlkreise in Oberösterreich von 1907 bis 1918:

 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 1
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 2
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 3
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 4
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 5
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 6
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 7
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 8
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 9
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 10
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 11
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 12
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 13
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 14
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 15
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 16
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 17
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 18
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 19
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 20
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 21
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns 22

Siehe auch:
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns